Álvaro Vázquez
 Tabaré Vázquez
 Martín Vázquez
 Nicolás Vázquez
 Sergio Vázquez
 Franco Vázquez
 Micaela Vázquez
 Domingo Vásquez
 Horacio Vásquez

Desambiguações de sobrenomes